DMF (motorfiets), Driebergse Motorrijwielen Fabriek
 De naam van een aantal chemische stoffen wordt soms afgekort tot DMF.  Zonder verdere aanduiding wordt in chemische artikelen de eerste betekenis bedoeld. De volgende betekenissen zijn vooral belangrijk binnen bepaalde vakgebieden.
 Dimethylformamide, een oplosmiddel
 Dimethylfumaraat, een schimmelwerend middel
 2,5-dimethylfuraan, potentiële biobrandstof

Dual Mass Flywheel ;dubbel massa vliegwiel, bewegende massa in vliegwiel om trillingen in motor of aandrijflijn te compenseren